Anna Koval, actrice britannique ;  
 George Koval (1913-2006), espion soviétique ;  
 Youri Koval (1938-1995), écrivain soviétique ;   
 Ivan Koval-Samborsky  (1893-1962), acteur soviétique ;
 Maksym Koval (né en 1992), footballeur international ukrainien ;  
 Mykhaïlo Koval, colonel général ukrainien ;  
 René Koval (1885-1936), chanteur et comédien français ;  
 Vera Koval (née en 1983), judokate russe ;
 Vital Koval (né en 1980), joueur professionnel de hockey sur glace russe.    

Homonymie de patronyme